Што́льцер () — фамилия. Известные носители:

 Штольцер, Ойген — израильский архитектор.
  (1475—1526) — немецкий композитор.
 Штольцер, Эльза Павловна — советский архитектор-реставратор, автор реставрации Церкви Успения у парома в Пскове в 1948—1951 годах.
 Штольцер-Славенский, Йосип (1896—1955) — хорватский и югославский композитор.

См. также 
 Штольц